Ontbranding betekent dat een materiaal zo warm wordt dat het begint te roken, er vlammen ontstaan en het materiaal in brand raakt.
Het grote verschil tussen een ontbranding (tot explosieve verbranding) en een detonatie, is dat de snelheid waarmee een ontbranding zich voortplant afhankelijk is van bijvoorbeeld de druk en/of de temperatuur waarbij de stof verbrandt. Dit in tegenstelling tot een detonatie, waarbij de ontbindingssnelheid van de stof onafhankelijk is van deze parameters en enkel afhankelijk van het type explosief. Een ontbranding van een stof kan evenwel leiden tot een explosie als er plotseling zuurstof ter beschikking komt door bijvoorbeeld het springen van een ruit of het openen van een deur (flashover), of door opsluiting van de stof(fen), de druk of temperatuur sterk toenemen.

Gevaar 

Ontbranding kan gevaarlijk zijn als het ongewild en ongecontroleerd plaatsvindt, zoals bij de cafébrand in Volendam (Nieuwjaarsnacht 2001) of bij zomerse bosbranden die al kunnen ontstaan door een sigarettenpeuk of een weggeworpen glazen fles die een brandpunt veroorzaakt.

Zie ook 
 Deflagratie
 Detonatie
 Explosie
 Explosief
 Flashover

Chemische reactie
Brandweerterminologie